100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje odbyły się 1 września, a finał 3 września 1960 roku.

Mistrzynią olimpijską została rekordzistka świata Amerykanka Lynn Burke, uzyskawszy w finale czas 1:09,3. Dzień wcześniej, płynąc na pierwszej zmianie sztafety zmiennej, Burke pobiła własny rekord świata, ustanowiony na miesiąc przed igrzyskami, czasem 1:09,0 i zdobyła jednocześnie złoty medal. Srebro wywalczyła Brytyjka Natalie Steward (1:10,8), która w konkurencji 100 m stylem dowolnym była trzecia. Losy brązowego medalu rozstrzygnęli sędziowie. Spośród trzech zawodniczek, które osiągnęły wynik 1:11,4 najszybsza była Satoko Tanaka i to ona stanęła na najniższym stopniu podium.

Dwa dni wcześniej, w eliminacjach, rekord olimpijski poprawiały kolejno: reprezentantka Związku Południowej Afryki Laura Ranwell (1:12,0) oraz Lynn Burke (1:09,4).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

 2 września Lynn Burke ustanowiła nowy rekord świata (1:09,0) na dystansie 100 m stylem grzbietowym podczas wyścigu finałowego sztafet 4 × 100 m stylem zmiennym.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

K